

Persone 
 Dejan Lekić – calciatore serbo, attaccante
 Marko Lekić – ex cestista serbo
 Miodrag Lekić – politico montenegrino
 Miriam Repič-Lekić – pittrice e scultrice jugoslava naturalizzata serba
 Nikola Lekić – calciatore serbo
 Radivoje Lekić – ex calciatore danese di origine montenegrina, attaccante